Aghdam  kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Aghdam  (ort), Chodzjavänd, 
 Aghdam, distrikt, 
 Aghdam  (distriktshuvudort), Aghdam, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar